Haus der Erde steht für:
 Erweiterungsbau der Universität Hamburg, errichtet ab 2015, siehe Geomatikum
 Positionspapier für klimagerechte Architektur des Bund Deutscher Architekten von 2019
 Romantrilogie von Pearl S. Buck, erschienen von 1931 bis 1935 (deutscher Titel, im Original „The House of Earth“)

Siehe auch:
 Erdhaus